«Аполло́н и Да́фнис» () — картина на мифологический сюжет работы Пьетро Перуджино, выполненная им в 1495 году. Она была продана парижскому Лувру в 1883-м, где выставляется до сих пор и известна в каталоге музея под названием «Аполлон и Марсий». В 1880-е ошибочно приписывалась кисти Рафаэля.

Описание 
«Аполлон и Дафнис» — одна из самых знаменитых работ, созданных Перуджино по заказу Лоренцо Медичи.

На заднем плане картины изображён безмятежный сельский пейзаж с городом или замком, трёхарочным мостом, деревьями, типичными для работ Перуджино, холмами и рекой. Две обнажённых фигуры на переднем плане намекают на то, что картина написана на античный сюжет. Эта и другие классические отсылки демонстрируют, как предлагалось расшифровывать произведение гуманистической элите Флоренции.

Стоящая справа в контрапосте фигура — это, по-видимому, бог Аполлон. В его левой руке длинная, тонкая палка, за спиной — лук и колчан. Чуть левее, в траве — лира, его типичный музыкальный инструмент. Поза Аполлона основана на гермесовской в скульптуре «Гермес и Дионисий» Праксителя, которая в настоящее время хорошо известна как «Гермес с младенцем Дионисом» (обнаружена в XIX веке).

Слева изображена фигура юноши, играющего на флейте. Его поза восходит к скульптуре Гермеса Лисиппа, известной под названием «Отдыхающий Гермес». В настоящее время обсуждается вопрос, кем именно является эта фигура. Существует мнение, что, возможно, это сатир Марсий. В таком случае картина посвящена греческому мифу о музыкальном состязании сатира и бога искусств Аполлона; в нём искусно овладевший игрой на флейте Марсий бросает вызов Аполлону, тот устраивает соревнование, в котором побеждает, а в наказание сдирает с соперника кожу.

Однако большинство исследователей всё же склонны считать, что Перуджино изобразил вовсе не Марсия, а Дафниса, молодого пастуха, умершего, по одной из версий, от несчастной любви к Аполлону. Кстати, Дафнис — это греческая форма имени Лавр, и поэтому художник, возможно, пытался таким образом связать свою работу с именем Лоренцо Медичи.

Примечания

Литература 
 Vittoria Garibaldi. Perugino. In: Pittori del Rinascimento. — Firenze: Scala, 2004 (ISBN 888117099X).
 Pierluigi De Vecchi ed Elda Cerchiari. I tempi dell’arte. — Milano: Bompiani, 1999 (ISBN 88-451-7212-0).
 Stefano Zuffi. II Quattrocento. — Milano: Electa, 2004 (ISBN 8837023154).

Ссылки 
 Apollon et Marsyas // Ministère de la culture. République Française.
 Картина на сайте Лувра

Картины на мифологические мотивы
Картины из собраний Лувра
Картины Пьетро Перуджино
Аполлон
Картины с обнажёнными мужчинами